Епархия Лиможа (, ) – епархия в составе архиепархии-митрополии Пуатье Римско-католической церкви во Франции. В настоящее время епархией управляет епископ Франсуа Калис. Почетный епископ – Леон Реймон Сулье.

Клир епархии включает 126 священников (104 епархиальных и 22 монашествующих священников), 6 диаконов, 23 монаха, 214 монахинь.

Адрес епархии: 3 rue de la Cathedrale, B.P. 93, 87003 Limoges CEDEX, France.

Территория 
В юрисдикцию епархии входит 97 приходов в департаментах Верхняя Вьенна и Крёз во Франции.

Кафедра епископа находится в городе Лимож в церкви Святого Стефана.

История 
Кафедра Лиможа была основана в III веке. Первым известным по имени епископом Лиможа является святой Марциал, один из семи епископов отправленных из Рима, чтобы проповедовать Евангелие в Галлии. Вначале епархия Лиможа была епископством-суффраганством архиепархии Буржа.

В начале VI века святой Рюрис I построил монастырь и церковь Святого Августина в Лиможе. В середине того же века святой Рюрис II возвел церковь Святого Петра в Керуа и базилику святого Жюньяна в Лиможе.

В 848 году был построен храм в честь Святейшего Спасителя над могилой святого Марциала. Здание было снесено в 1021 году, а уже в 1028 году на его месте было построено более просторное здание храма, освященное в 1095 году Папой Урбаном II.

В 1031 году в Лиможе прошёл важный поместный собор.

В Средние века, в аббатстве Святого Марциала была библиотека вторая по величине во Франции, уступавшая только библиотеки аббатства Клюни. 200 из 450 оригинальных томов были закуплены в 1730 году королём Людовиком XV, и ныне составляют одно из лучших собраний Национальной библиотеки Франции.

Святой Антоний Падуанский в 1226 и 1227 года основал в Лиможе монастырь францисканцев. Именно в Лиможе святому Антонию явился младенец Иисус.

13 августа 1318 года епархия Лиможа уступила часть своей территории новой епархии Тюля.

5 января 1657 года король Людовик XIV указом по просьбе епископа Франсуа де Лафайета основал епархиальную семинарию.

После конкордата 1801 года буллой Qui Christi Domini Папы Пия VII от 29 ноября 1801 года в состав епархии Лиможа вошла территория упраздненной епархии Тюля. В то же время епархия Лиможа передала 68 приходов епархии Ангулема .

Епархия Тюля была восстановлена 6 октября 1822 года на прежней своей территории.

8 декабря 2002 года епархия Лиможа вошла в митрополию Пуатье.

Ординарии епархии

Статистика 
На конец 2004 года из 478 363 человек, проживающих на территории епархии, католиками являлись 382 690 человек, что соответствует 80,0% от общего числа населения епархии.

|-
| 1950 || 475.000 || 522.442 || 90,9 || 372 || 355 || 17 || 1.276 ||  || 17 || 610 || 480
|-
| 1970 || ? || 500.438 || ? || 289 || 264 || 25 || ? ||  || 25 || 524 || 481
|-
| 1978 || 424.000 || 505.000 || 84,0 || 282 || 208 || 74 || 1.503 || 1 || 94 || 614 || 481
|-
| 1990 || 432.000 || 506.000 || 85,4 || 217 || 174 || 43 || 1.990 || 2 || 58 || 405 || 117
|-
| 1999 || 434.000 || 512.000 || 84,8 || 156 || 123 || 33 || 2.782 || 8 || 41 || 292 || 106
|-
| 2000 || 437.000 || 516.000 || 84,7 || 152 || 119 || 33 || 2.875 || 7 || 43 || 257 || 106
|-
| 2001 || 405.000 || 478.400 || 84,7 || 138 || 110 || 28 || 2.934 || 7 || 36 || 243 || 106
|-
| 2002 || 404.800 || 478.100 || 84,7 || 135 || 107 || 28 || 2.998 || 7 || 36 || 226 || 97
|-
| 2003 || 465.650 || 475.350 || 98,0 || 113 || 91 || 22 || 4.120 || 6 || 23 || 212 || 97
|-
| 2004 || 382.690 || 478.363 || 80,0 || 126 || 104 || 22 || 3.037 || 6 || 23 || 214 || 97
|}

Источники 
 Annuario pontificio за 2005 и предыдущие годы на сайте Сatholic-hierarchy.org, страница 
 Официальный сайт епархии Лиможа
 Pius Bonifacius Gams, Series episcoporum Ecclesiae Catholicae, Leipzig 1931, pp. 564–566 
 Konrad Eubel, Hierarchia Catholica Medii Aevi, vol. 1 , p. 301; vol. 2 , p. 175; vol. 3 , p. 222; vol. 4 , p. 219; vol. 5, p. 241; vol. 6, p. 257 
 Annet Pacaud, Histoire du grand séminaire de Limoges de 1660 à nos jours, in Revue d'histoire de l'Église de France, 1950, vol. 36, n. 128, p. 219
 Scheda della diocesi su gcatholic.org
 Булла Qui Christi Domini, в Bullarii romani continuatio, Tomo XI, Romae 1845, pp. 245–249

См. также 
 Собор Святого Стефана (Лимож)

Лимож